Pobit kamk kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Pobit kamk (distrikt i Bulgarien, Razgrad), Obsjtina Razgrad, 
 Pobit kamk (distrikt i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Velingrad, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar